Mužská čtyřhra ve Wimbledonu 2022 probíhala v závěru června a první polovině července 2022. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři párů. 

Ročník se zákazem účasti ruských a běloruských tenistů a bez přidělení žebříčkových bodů vyhrál čtrnáctý nasazený pár Australanů Matthew Ebden a Max Purcell. Jeho členové ve finále za 4 hodiny a 11 minut zdolali obhájce titulu a chorvatské turnajové dvojky Nikolu Mektiće s Matem Pavićem po pětisetovém boji 7–6, 6–7, 4–6, 6–4 a 7–6. Poměr míčů v závěrečném supertiebreaku činil 10–2. Vylepšili tak své grandslamové maximum z finále Australian Open 2022 a získali první grandslamovou trofej z mužské čtyřhry. Purcell si o titul navíc zahrál i na Australian Open 2020. Společně ovládli druhý turnaj po houstonském U.S. Men's Clay Court Champion's 2022. 34letý Ebden na okruhu ATP Tour vybojoval šestou deblovou trofej a pro 24letého Purcella to bylo druhé takové turnajové vítězství. Levoruký Pavić nemohl využít pravou ruku při bekhendech pro zlomeninu zápěstí, kterou si přivodil pádem v úvodním setu semifinále, v němž Chorvati odvrátili kolumbijským soupeřům mečbol. Finálovou prohrou skončila jejich 13zápasová neporazitelnosti, stejně jako 11 wimbledonských utkání bez porážky.

Ebden s Purcellem se v průběhu grandslamu několikrát ocitli na prahu vyřazení. Celkem odvrátili osm mečbolů, z toho tři v úvodním kole McLachlanovi a Göranssonovi a dalších pět v semifinále proti prvnímu světovému páru Ram a Salisbury. Dvakrát otočili průběh z nepříznivého stavu 0–2 na sety a z celkových šesti zápasů museli podstoupit pět pětisetových bitev.

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská čtyřhra